El nombre Alma ha sido usado por dos ciclones tropicales en el océano Atlántico, y por cuatro ciclones en el océano Pacífico.

Atlántico:
 1962 - Huracán Alma
 1966 - Huracán Alma - Fue un huracán categoría 3.
 1974 - Tormenta tropical Alma.

Pacífico:
 1984 - Tormenta tropical Alma. 
 1990 - Huracán Alma.
 1996 - Huracán Alma.
 2002 - Huracán Alma.
 2008 - Tormenta tropical Alma.